Антон Васильевич Юшкевич (; 1819—1880) — католический ксёндз, ,  и  собиратель литовских народных песен и обрядов. Член Литовского литературного общества.

Биография

Антон Юшкевич родился 16 июня 1819 года в Россиенском уезде. Воспитывался в Виленской духовной семинарии и с 1843 года был католическим священником. 

Как и брат Иван он был большим знатоком литовского языка и много трудов и времени посвятил собиранию народных литовских песен и обрядов, особенно свадебных. И. В. Юшкевич был редактором и издателем не только своих собственных трудов, но и трудов брата, который собрал массу этнографического и лингвистического материала, но к печати успел приготовить далеко не всё. 
 

Иван Васильевич Юшкевич издал, в частности, следующие труды брата: «Литовские народные песни из окрестностей Велек, записанные Антоном Юшкевичем» (Казань, 1880—1882 гг.) и «Свадебные обряды виленских литовцев, записанные А. Юшкевичем в 1870 году и изданные Иваном Юшкевичем, с коротким прибавлением о литовском правописании латинского шрифта» (Казань, 1880 г.). 

В 1883 году Петербургская академия наук выпустила обширный сборник: «Литовские свадебные песни», составленный И. В. Юшкевичем так же из материалов его брата. 

Братья Юшкевичи, руководимые в своей деятельности по собиранию литовских песен и обрядов лишь любовью к своей родине — Литве — и желанием послужить обогащению литературы об этом крае, безвозмездно предоставляли в распоряжение русских ученых учреждений материалы, на сбор которых потратили немало и трудов, и материальных средств.

Антон Васильевич Юшкевич скончался 1 ноября 1880 года в городе Казани.

Примечания

Литература 
 
 Отзыв Потебни о Литовско-русском словаре братьев Юшкевичей // Сборник отделения русского языка и словесности. — 1876. — Т. XVIII.
 Бондарь Л. Д., Кирикова О. А. Братья А. В. и И. В. Юшкевичи и Императорская Петербургская Академия наук (по документам Санкт-Петербургского филиала Архива РАН)  // Труды Объединенного научного совета по гуманитарным проблемам и историко-культурному наследию. 2015 / Санкт-Петербургский научный центр РАН. — Ижевск: ООО «Принт-2», 2016. — С. 121—129.

Ссылки 
 Antanas Juska (Antanas Juška).

Религиозные деятели Российской империи
Католические священники Литвы